Schwarza (Saale), rijeka u Njemačkoj
 Schwarza (Leitha), rijeka u Austriji
 Schwarza, dio Rudolstadta
 Schwarza, Thuringia, općina nedaleko Meringena